Сельхозферма — многозначный термин:
 Сельхозферма — сокращённое название сельскохозяйственной фермы.
 Сельхозферма (посёлок) — посёлок сельского типа в Охотском районе Хабаровского края.